Bítovští z Lichtenburka byli panským rodem českého původu, jedné z větví Ronovců, který na přelomu 13. a 14. století zdomácněl na Moravě, kdy jejich první předek Raimund z Lichtenburka (zemř. po roce 1329) získal v roce 1298 do zástavy hrad Bítov.

Vedle Bítova pak Bítovští získali i četné další hrady a panství - Cornštejn, Jemnici, Vranov nad Dyjí, Jaroměřice nad Rokytnou atd. Rod se pak poměrně široce rozvětvil a jeho poslední mužský člen zemřel teprve v roce 1572. Po celý čas své existence pak rod vlastnil bítovský hrad. V 15. století proslul pan Hynek Bítovský z Cornštejna, který se z důvodu svého sporu s pány z Kunštátu postavil proti králi Jiřímu z Poděbrad. Tento spor vyústil v roce 1464 v téměř roční dobývání jeho hradu Cornštejna, jeho dobytí a následnou konfiskaci.

Rodokmen

Související články 
 Seznam českých, moravských a slezských šlechtických rodů

Literatura 
 
 
 

 
Ronovci
 
České šlechtické rody